Lemula är ett släkte av skalbaggar. Lemula ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Långhorningar
Lemula